Apertura (lat. ‚Öffnung‘, ‚Eröffnung‘, ‚Eingang‘, ‚Spalt‘, ‚Loch‘) bezeichnet
in der Anatomie
Apertura canaliculi cochleae, Öffnung des Schneckengangs
Apertura lateralis, seitliche Öffnung des 4. Hirnventrikels
Apertura mediana, mediane Öffnung des 4. Hirnventrikels
Apertura nasomaxillaris, Öffnung zur Kieferhöhle
Apertura piriformis, Nasenöffnung am Schädel
Apertura sinus sphenoidalis, Öffnung zur Keilbeinhöhle
Apertura thoracica superior, in der Tieranatomie Apertura thoracis [thoracica] cranialis, Brusthöhleneingang
Apertura thoracica inferior, in der Tieranatomie Apertura thoracis [thoracica] caudalis, untere Brusthöhlenöffnung
im Sport die Hinrunde in der spanischen Fußballmeisterschaft, siehe Apertura und Clausura

Siehe auch:
 Apertur (Begriffsklärung)
 Aperture